Niemcy:
 Iburg – były powiat 
 Bad Iburg – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osnabrück

Zobacz też:
 Yburg